San Daniele del Friuli, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine, regio Friuli-Venezia Giulia 
 San Daniele Po, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona, regio Lombardije
San Daniele (restaurant), Belgisch restaurant